Baureihe Y steht für:

 Baureihe Y, Serie von Bussen von Yellow Coach, siehe Yellow Coach #Busse Baureihe Y (1924–1932)
 Russische Baureihe Ы, Serie russischer Dampflokomotiven